est un nom de famille japonais indiquant une relation à la maison impériale japonaise. Le nom est très peu porté, avec environ 30 titulaires qui viennent principalement des préfectures de Chiba et Shiga.

Personnalités 
 , directrice d'animation japonaise ;
 , auteur de bande dessinée japonaise ;
 , illustratrice japonaise et auteur de bande dessinée japonaise ;
 , pédagogue japonais ;
 , producteur de télévision japonais et le fils de Shido Sumeragi ;
 , pédagogue japonais et doyen de la littérature de l'. Fils de Shido Sumeragi.

Personnages de fiction 
 , protagoniste de la série  ;
 , personnage de Blood Blockade Battlefront ;
 , un personnage du manga Beyblade ;
 Hotsuma Sumeragi, un personnage de Niraikanai: Harukanaru Neno Kuni ;
 , sœur de Subaru Sumeragi et personnage des mangas Tokyo Babylon et X/1999 ;
 , personnage de Code Geass ;
 , personnage d' ;
 , personnage d'Inazuma Eleven ;
 Rinko et Sen Sumeragi, personnages de  ;
 , personnage de B-Daman ;
 , personnages des Kindaichi Case Files ;
 , personnages des mangas Tokyo Babylon, X/1999 et Tsubasa Reservoir Chronicle ;
 , personnages de  ;
 , personnage de  ;
 Sumeragi, personnage de Fire Emblem Fates.

Notes et références

Voir aussi 
 , personnage de Gundam 00 dont le prénom est Sumeragi.

Homonymie de patronyme
Patronyme japonais